La stagione della Division 2 1947-1948 è stata la nona edizione della Division 2, la seconda divisione del calcio francese. È stata vinta dal , che conquista il suo primo titolo.

Capocannoniere del torneo è stato Henri Arnaudeau (), con 28 gol.

Classifica finale 

Legenda:
      Promosso in Division 1 1948-1949.
      Retrocesse.

Regolamento:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.

Note

Collegamenti esterni 
 

Calcio nel 1947
Calcio nel 1948
Ligue 2